Existen varios ríos con este nombre:
 El río Alhama, afluente del río Fardes, en la provincia de Granada;
 el río Alhama, también conocido como río Merchán, que pasa por la localidad de Alhama de Granada;
 el río Alhama, afluente del Ebro, que atraviesa Navarra y La Rioja.